Dozy ist der Familienname folgender Personen:

 Iman Dozy (1887–1957), niederländischer Fußballspieler 
 Jean-Jacques Dozy (1908–2004), niederländischer Geologe
 Reinhart Dozy (1820–1883), niederländischer Orientalist 

Siehe auch:

 Trevor Davies, genannt Dozy (* 1944), Mitglied der Band Dave Dee, Dozy, Beaky, Mick & Tich